Монклар () — коммуна во Франции, департамент Аверон.
 Монклар () — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Монклар () — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Монклар () — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.
 Монклар () — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монклар-сюр-Лос () — коммуна во Франции, департамент Жер.